NZZ steht für:
 Neue Zürcher Zeitung, Schweizer Tageszeitung

nzz steht für:
 Nanga Dogon (ISO-639-3-Code), Dogon-Sprache in Mali

Abkürzung